Nome português originado do nome germânico Gunther, que significa combatente, cuja raiz é Gunthi, que significa combate, e que foi transliterado para o latim como Gundisalvus.

História 
Gonçalo Afonso Betote — nobre medieval do Reino de Leão.
Gonçalo Mendes, conde de Portucale — conde e membro da mais alta nobreza galaico-portuguesa
Gonçalo Mendes II da Maia, o Lidador — nobre do início do Reino de Portugal
Gonçalo Monhóz, conde das Astúrias — nobre das Astúrias 
Gonçalo Nunes I de Lara — primeiro membro da Casa de Lara
Gonçalo Pereira, o Liberal — nobre português filho de D. Pedro Rodrigues Pereira
Gonçalo de Espanha — infante de Espanha, filho mais novo do rei Afonso XIII de Espanha
Gonçalo Vasques de Moura, 4.º alcaide-mor de Moura — cavaleiro medieval do Reino de Portugal

Religião 
Gonçalo de Amarante — beato da Igreja Católica
Gonçalo de Lagos — beato da Igreja Católica
Gonçalo Batista Vieira — advogado e político brasileiro. Recebeu o título de barão do imperador Pedro II do Brasil

Geografia 
Gonçalo (Guarda) — freguesia portuguesa do concelho da Guarda
Gonçalo Bocas — freguesia portuguesa do concelho da Guarda

Personalidades 
Gonçalo Brandão — futebolista português

Gonçalves
Gonzales

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos